Карчелес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 43 км². Население — 1504 человека (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Cárcheles
 La Pagina de PacoSerrano

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна